Коатан има више значења:

 Коатан (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Коатан (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику